Perger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Paolo Perger (* 1970), österreichischer Gitarrist, Improvisateur und Komponist
 Anton von Perger (1809–1876), österreichischer Maler und Schriftsteller
 Basilius Perger OSB (1734–1807), Mönch, Mathematiker und Astronom
 Clemens Perger (1816–1910), deutscher römisch-katholischer Theologe, Politiker und Lehrer
 Denis Perger (* 1993), slowenischer Fußballspieler
 Elisabeth Perger (* 1960), deutsche Bildhauerin
 Gustav Perger († 1853), preußischer Landrat und Geheimer Regierungsrat
 Heinrich Perger von Pergenau (1810–1878), österreichischer Jurist und Politiker
 Hugo von Perger (1844–1901), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer

 Marianne Hainisch geborene Perger (1839–1936), Begründerin und Führerin der Frauenbewegung in Österreich

 Sigmund Ferdinand von Perger (1778–1841), österreichischer Maler und Kupferstecher
 Werner A. Perger (* 1942), deutsch-österreichischer Journalist

Perger ist der Ortsname von:
 Perger (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Perger-Prisma, Umkehrprisma
 Perg (Begriffsklärung)